O Campeonato Suíço de Futebol de 2005-06 foi vencido pelo FC Zürich.

Swiss Super League

Challenge League 
 FC Luzern foi o campeão.
 FC Sion foi vice-campeão e classificado aos playoffs.
 FC Baden e FC Meyrin foram rebaixados à 1 LIga 2006-07.

Playoffs 
 FC Sion 0-0 Neuchâtel Xamax
 Neuchâtel Xamax 0-3 FC Sion
Assim, FC Sion é promovido à Swiss Super League e Neuchâtel Xamax é rebaixado à Challenge League.

2005
2005 no futebol
2006 no futebol
Desporto na Suíça em 2005
Desporto na Suíça em 2006